Craig Buntin, né le  à North Vancouver, est un patineur artistique canadien. Il a été champion du Canada en couple de 2004 à 2006 avec Valérie Marcoux.

Biographie

Carrière sportive 
Les partenaires précédentes de Craig sont Chantal Poirier et Marie Laurier. Craig et Valérie ont patiné ensemble de 2002 à 2007. Le , Valérie Marcoux a annoncé qu'elle quitte le patinage artistique.

Le , Patinage Canada a annoncé l'association entre Craig Buntin et Meagan Duhamel.

Le , Buntin a annoncé sa retraite de la compétition.

Palmarès 
Avec quatre partenaires :
 Chantal Poirier (1 saison : 1999-2000)
 Marie Laurier (1 saison : 2000-2001)
 Valérie Marcoux (5 saisons : 2002-2007)
 Meagan Duhamel (3 saisons : 2007-2010)

Références

Liens externes 
 
  Biographie ISU avec Meagan Duhamel
  Biographie ISU avec Valérie Marcoux
  Site officiel de Valérie Marcoux et Craig Buntin
  Pairsonice Valerie Marcoux and Craig Buntin Profile

Patineur artistique canadien
Naissance en mai 1980
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006